Die Syed Modi International 2019 im Badminton fanden vom 26. November bis zum 1. Dezember 2019 im Babu Banarasi Das Indoor Stadium in Lucknow statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Shi Yuqi (1. Runde)
 Ng Ka Long (zurückgezogen)
 Srikanth Kidambi (Viertelfinale)
 Sai Praneeth Bhamidipati (2. Runde)
 Sameer Verma (1. Runde)
 Lu Guangzu (zurückgezogen)
 Son Wan-ho (Halbfinale)
 Wang Tzu-wei (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 He Bingjiao (zurückgezogen)
 Michelle Li (zurückgezogen)
 Saina Nehwal (zurückgezogen)
 Carolina Marín (Champion)
 An Se-young (2. Runde)
 Han Yue (zurückgezogen)
 Pornpawee Chochuwong (1. Runde)
 Cai Yanyan (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Han Chengkai / Zhou Haodong (Halbfinale)
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (1. Runde)
 Choi Sol-gyu / Seo Seung-jae (Finale)
 Liao Min-chun / Su Ching-heng (Viertelfinale)
 He Jiting / Tan Qiang (Champions)
 Marcus Ellis / Chris Langridge (zurückgezogen)
 Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (Viertelfinale)
 Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Chen Qingchen / Jia Yifan (zurückgezogen)
 Du Yue / Li Yinhui (zurückgezogen)
 Li Wenmei / Zheng Yu (zurückgezogen)
 Chang Ye-na / Kim Hye-rin (Finale)
 Liu Xuanxuan / Xia Yuting (zurückgezogen)
 Ekaterina Bolotova / Alina Davletova (2. Runde)
 Baek Ha-na / Jung Kyung-eun (Champions)
 Ashwini Ponnappa / Siki Reddy (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Marcus Ellis / Lauren Smith (Finale)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Viertelfinale)
 Chris Adcock / Gabrielle Adcock (zurückgezogen)
 He Jiting / Du Yue (zurückgezogen)
 Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (Halbfinale)
 Thom Gicquel / Delphine Delrue (Halbfinale)
 Ben Lane / Jessica Pugh (zurückgezogen)
 Rodion Alimov / Alina Davletova (Champions)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2019
Badminton 2019
Badmintonwettbewerb in Lucknow